A Copa Letã de Futebol de 2017 foi a vigésima terceira edição do segundo maior torneio de futebol da Letónia. O torneio teve início em 28 de maio e terminou em 18 de outubro. O vencedor desta temporada foi o FK Liepāja, que conquistou uma vaga na Primeira fase preliminar da Liga Europa da UEFA de 2018–19.

Diferente dos últimos anos, a competição voltou a ter um calendário em apenas um ano, ao invés de iniciar em um ano, e finalizar em outro.

Formato 
A Copa Letã de Futebol deste ano teve um torneio eliminatório com 52 times, com alguns entrando a partir da segunda fase. Se a partida não foi decidida no tempo normal, é usada a prorrogação e, se ainda não foi decidida, são utilizados os pênaltis.

Fases iniciais

Primeira fase 
As 12 partidas desta fase foram realizadas entre 28 de maio e 11 de junho. O sorteio foi realizado no dia 24 de maio. O clube SK Super Nova desistiu de participar.

2017 no futebol
Futebol da Letônia